Výraz Oikúmené může znamenat:

 ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ – pražské občanské sdružení a nakladatelství pro teologickou, religionistickou a především filosofickou literaturu.
 Ekumena – známou, obývanou část světa – termín používaný ve starověkém Řecku; v geografii pak souhrn území trvale osídlených a hospodářsky využívaných lidmi.